Йохан може да се отнася за:

 Йохан – мъжко име
 Йохан Волфганг фон Гьоте
 Йохан Себастиан Бах
 Йохан Кройф
 Йохан Кеплер
 Йохан Бернули (1667 – 1748)
 Йохан II Бернули (1710 – 1790)
 Йохан III Бернули (1744 – 1807)
 Йохан Щраус – двама души с това име:
 Йохан Щраус (баща) - австрийски композитор, популяризирал валса, (1804 – 1849)
 Йохан Щраус (син) – австрийски композитор (1825 – 1899)
 Йохан Георг фон Хан
 Йохан Пол
 Йохан Неескенс
 Йохан Региомонтан
 Йохан Фауст
 Йохан Пахелбел
 Йохан Готлиб Фихте
 Йохан Глаубер
 Йохан Херман
 Йохан Форкел

Йохан (Iohannes) е име на римските политици:
 Йохан (консул 456 г.)
 Йохан (консул 467 г.)